Кеш може да се отнася за:
 пари в брой (cash)
 Кеш (днес Шахрисабз) – град в Централна Азия
 Кешпамет – вид памет в компютърната техника (cache)
 Кеш (окръг) – окръг в Юта, САЩ
 Кеш (вестник) – български вестник на икономическа тематика
 Купа на европейските шампиони